Janovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Janovice nad Úhlavou (Janowitz an der Angel), Stadt im Okres Klatovy
Janovice u Frýdku-Místku (Janowitz), Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
Janovice v Podještědí (Johnsdorf), Gemeinde im Okres Liberec
Janovice (Janowitz), Ortsteil von Dlouhá Ves u Sušice, Okres Klatovy
Janovice (Janowitz), Ortsteil von Kobyly (Tschechien), Okres Liberec
Janovice (Johnsdorf), Ortsteil von Kravaře v Čechách, Okres Česká Lípa
Janovice, Ortsteil von Morašice u Chrudimi, Okres Chrudim
Janovice, Ortsteil von Olbramice, Okres Nový Jičín
Janovice (Janowitz), Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov
Janovice (Janowitz), Ortsteil von Polná, Okres Jihlava
Janovice (Johnsdorf), Ortsteil von Rýmařov, Okres Bruntál
Janovice (Starý Jičín) (Janowitz), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín
Janovice (Velká Bíteš) (Janowitz), Ortsteil von Velká Bíteš, Okres Žďár nad Sázavou
Janovice (Janowitz), Ortsteil von Vinary u Smidar, Okres Hradec Králové
Janovice (Rudník) (Johannesgunst), Ortslage von Rudník, Okres Trutnov
Janovice (Jívka) (Johnsdorf), Grundsiedlungseinheit von Jívka, Okres Trutnov
 Janovice, seit 1950 Janovičky (Heřmánkovice), Ortsteil von Heřmánkovice, Okres Náchod

Červené Janovice (Rot Janowitz), Gemeinde im Okres Kutná Hora
Moravecké Janovice (Morawetz Janowitz), Ortsteil von Strážek, Okres Žďár nad Sázavou
Pernštejnské Janovice (Janowitz), Ortsteil von Věžná na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou
Uhlířské Janovice (Kohljanowitz), Stadt im Okres Kutná Hora
Velké Janovice (Groß Janowitz), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Vrchotovy Janovice (Markt Janowitz), Gemeinde im Okres Benešov

Siehe auch:
Janowice
Janowitz
Janovics